! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 30001–30100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 30101–30200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 30201–30300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 30301–30400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 30401–30500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 30501–30600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 30601–30700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 30701–30800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 30801–30900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 30901–31000 [ editare]

Lista planetelor minore (030001-031000)